Центра́льный райо́н — единица административного деления Волгограда, расположен между Краснооктябрьским, Дзержинским и Ворошиловским районами.

Глава администрации — Кокин Юрий Дмитриевич

География 
Центральный район граничит с Краснооктябрьским, Дзержинским (по Второй продольной магистрали) и Ворошиловским (по пойме реки Царица) районами города, отделён Волгой от города Краснослободск.

История 

В 1920-х годах были предприняты первые шаги административно-территориального деления Царицына. 2 апреля 1935 года постановлениями бюро Сталинградского горкома ВКП(б) и президиума Сталинградского горсовета в городе было создано 4 районных совета: Ерманский, Ворошиловский, Кировский, Дзержинский. Именно Ерманский район и стал «прародителем» Центрального района. Тогда его площадь составляла 344 га, а население — 50 тысяч человек.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 февраля 1948 года, Ерманский район Сталинграда был переименован в Сталинский, а 5 ноября 1961 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Сталинский район был преобразован в Центральный.

С 2005 года на территории района ведётся строительство бизнес-центра Волгоград-Сити.

Население

Достопримечательности 

Некоторые городские сооружения Центрального района являются памятниками архитектуры и реликвиями истории.

 Памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» в мемориальном парке на Мамаевом кургане
 Дом Павлова — Дом солдатской славы и трудовой доблести
 Музей-панорама «Сталинградская битва»
 Мельница Гергардта
 Бюст Гоголя 1910 года;
 Набережная имени 62 Армии
 Вечный огонь и 26-метровая стела в память о мужестве и героизме всех защитников города на Площади Павших борцов
 Памятник основателям Царицына

 Памятник Григорию Засекину — первому воеводе Царицына
 Памятник Александру Невскому
 Памятник комсомольцам — защитникам Сталинграда
 Волгоградский музей изобразительных искусств имени И. И. Машкова
 Волгоградская областная детская художественная галерея
 Детско-юношеский центр (Волгоград)
 Волгоградский государственный цирк
 Детская железная дорога
 Нулевой километр на площади Павших борцов
 Тополь на площади Павших борцов

Памятники архитектуры 

 Волгоградский планетарий
 Здание Дворянского собрания г. Царицына
 Волгоградский областной краеведческий музей
 Здание Царицынской пожарной команды
 Волгоградский мемориально-исторический музей (Дом обороны)
 Волгоградский музыкальный театр
 Волгоградский новый экспериментальный театр (НЭТ)
 Гостиница «Волгоград»
 Железнодорожный вокзал «Волгоград I»

Фонтаны 
 Фонтан «Бармалей» («Детский хоровод», «Дети и крокодил»)
 Фонтан «Искусство» на Центральной набережной
 Фонтан «Влюблённые» на улице Мира
 Фонтан в сквере проспекта Ленина
 Фонтан в сквере Симбирцева

Транспорт 

Район является важным транспортным узлом Волгограда:

 Железнодорожный вокзал Волгоград-1. Все поезда дальнего следования отправляются со станции Волгоград-1. Вокзал станции изначально был деревянным, позднее был перестроен из кирпича. Во время Сталинградской битвы здание было практически полностью разрушено. В период с июля 1951 по май 1954 года на старом месте было возведено трёхэтажное здание с цокольным этажом, венчаемое башней со шпилем. 2 июня 1954 года здание было сдано в постоянную эксплуатацию. Здание построено из кирпича с железобетонными перекрытиями. Фасады облицованы гранитом и инкерманским камнем, частично оштукатурены; стены в интерьере преимущественно облицованы мрамором. Потолки в залах отделаны лепными карнизами, кессонами, розетками. Росписи, посвящённые героике войны и мирного труда, выполнены художниками Я. Скрепковым, В. Крыловым, Д. Мерпертом. Скульптурные группы и барельефы в комплексе вокзала выполнены скульпторами М. Д. и Н. А. Павловскими и В. Н. Безруковым. В целом решение здания типично для архитектуры эпохи Сталина. В 1997 году здание железнодорожного вокзала признано памятником архитектуры.
 Речной вокзал — крупнейшее сооружение подобного типа в Европе. В 1985—1988 годах был крупнейшим по пассажирскому грузообороту портом на Волге. Длина здания — 296 метров, что почти равняется длине Красной площади. Высота вокзала в его высшей точке, т. н. «шайбе», составляет 47 метров. Зал ожидания рассчитан на 700 человек. Непосредственно к причалам вокзала одновременно могут пришвартовываться 6 теплоходов.
 Первая (проспект имени Ленина) и Вторая продольные автомагистрали.
 Первая продольная магистраль связывает Центральный район с Ворошиловским пересекая мост через реку Царицу
 Разветвленная троллейбусная и трамвайная сеть
 Имеется подземный участок линии скоростного трамвая.
 Автобусы городских маршрутов № 2, 6, 21, 25, 35, 52, 65, 77, 85, 88, 89э, 95.
 Сдан в эксплуатацию мостовый переход через Волгу.
 Автовокзал

Связь 
Волгоградский телецентр на Мамаевом кургане открылся в 1958 году.

Торговые центры 
 ТРК «Пирамида»
 ТРК «Европа Сити-молл»
 ТЦ «Царицынский пассаж»
 ТЦ «Диамант „На Комсомольской“»
 Центральный рынок

Спортивные и рекреационные сооружения 
 Центральный плавательный бассейн
 Легкоатлетический манеж и тренировочное футбольное поле с искусственным покрытием в академии физической культуры.
 Стадион Динамо
 Волгоград Арена

Вузы 
 Волгоградский муниципальный институт искусств им. П. А. Серебрякова
 Волгоградская государственная академия физической культуры
 Волгоградский государственный медицинский университет
 Волгоградский государственный педагогический университет
 Волгоградский государственный технический университет
 Волгоградская академия государственной службы

Интересные факты 
 Центральный — наиболее компактный район города по отношению населения к площади.
 В районе Центрального стадиона расположен неблагоустроенный пляж, в некоторые сезоны являющийся единственным официально открытым пляжем на территории города.
 На улице Ковентри, названной так в честь города-побратима, нет ни одного дома — улица находится между улицами Чуйкова и Советской, к которым и относятся дома.

Источники

Ссылки 
Путеводитель по памятникам Центрального района

Районы Волгограда
Появились в 1935 году в России
Районы, образованные в 1935 году